Toxo puede referirse a:

Botánica 

 Ulex europaeus, arbusto espinoso de la familia de las fabáceas.
 el nombre común de la planta ''Taxus baccata.
 Lugares Históricos 

 Marquesado de Valle del Toxo, territorio del Virreinato del Río de La Plata.

 Personajes 

 Ignacio Fernández Toxo''', sindicalista. Secretario General del sindicato español  Comisiones Obreras y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos.